Smucker steht für:

 The J.M. Smucker Company, US-amerikanischer Lebensmittel- und Tiernahrungshersteller

Smucker ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Smucker (* 1964), US-amerikanischer Politiker